Dunbar puede referirse a:

Lugares
Dunbar es una ciudad escocesa.
El castillo Dunbar, de dicha ciudad escocesa.
Dunbar-Southlands, de la ciudad de Vancouver.
 Dunbar (Georgia).
 Dunbar (Nebraska).
 Dunbar (Pensilvania).
 Dunbar (Wisconsin).
 Dunbar (Virginia Occidental).

Personas

Jarles de Dunbar

 Patrick I, Jarl de Dunbar, quinto Jarl de Dunbar, murió en 1232.
 Patrick II, Jarl de Dunbar, sexto Jarl de Dunbar, murió en 1248.
 Patrick III, Jarl de Dunbar, séptimo Jarl de Dunbar (1213–1289).
 Patrick IV, Jarl de Dunbar, octavo Jarl de Dunbar (1242–1308).
 Patrick V, Jarl de Dunbar, noveno Jarl de Dunbar (1284–1368).
 Agnes Dunbar, cuarta Condesa de Moray, esposa de Patrick V.
 George de Dunbar, décimo Jarl de March y Jarl de Dunbar (1340–1420).
 George de Dunbar, decimoprimer Jarl de March y Jarl of Dunbar) (c. 1370–1457).

Otras personas
 Adrian Dunbar, actor.
 Alice Dunbar-Nelson, (1875-1935), escritora estadounidense.
 Aynsley Dunbar, músico inglés.
 Bonnie J. Dunbar, astronauta estadounidense.
 Dave Dunbar.
 Dorothy Dunbar.
 Emmons Dunbar.
 Gavin Dunbar.
 Gavin Dunbar (arzobispo).
 George Dunbar.
 Helen Flanders Dunbar (1902]-1959), psiquiatra.
 James Dunbar-Nasmith.
 Jennifer Dunbar Dorn.
 Jesse Dunbar.
 Jim Dunbar.
 John Dunbar.
 Karen Dunbar, comediante.
 Paul Laurence Dunbar (1872-1906), poeta estadounidense.
 Robin Dunbar.
 Rockmond Dunbar.
 Roxanne Dunbar-Ortiz.
 R. Scott Dunbar.
 Sly Dunbar (1952), músico jamaiquino.
 Susan Ames Dunbar.
 Tom Dunbar.
 Vaughn Dunbar.
 Vicki Nelson-Dunbar.
 William Dunbar, poeta medieval.
 William Dunbar (séptimo barón).
 William Dunbar (Louisiana), congresista de Luisiana.
 William P. Dunbar (1863-1922), físico.

Personajes ficticios 
 Dunbar (Catch-22)
 Liam Dunbar ("teenwolfpersonaje ")

Véase también
Número de Dunbar;